Sega Lindbergh — аркадная система, выпускаемая фирмой Sega. Построена на аппаратных средствах PC, стало быть имеет идентичную архитектуру. Было много разговоров про эмуляцию системы до её релиза, хотя Sega официально объявила что в системе применено множество способов защиты от нарушения авторского права. Они заключаются в использовании специфической материнской платы, на южном мосту которой расположен кодек-чип, шифрующий/дешифрующий информацию, поступающую с DVD привода и HDD.

Согласно заявлению Хироси Катаоки, президента Sega AM2, портировать тайтлы Lindbergh (такие как Virtual Fighter 5) на PlayStation 3 легче, чем портировать на Xbox 360, поскольку Lindbergh и PS3 используют GPU, разработанные одной компанией, Nvidia.

Наследником Lindbergh стала серия Ring (RingEdge и RingWide), что означает что для системы больше не будут выпускаться игры, и последней игрой для неё стала MJ4 Evolution.

Технические характеристики  
 CPU: 
 Intel Pentium 4 3.0GHz (800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache, HT) (Lindbergh Yellow)
 Intel Celeron 2,8 GHz (Lindbergh RED)
 RAM: 184pin DDR SDRAM PC3200 512 MB x 2
 GPU: 
 nVidia GeForce 6800GT - 256bit GDDR3 256MB, поддержка Vertex Shader 3.0 и Pixel Shader 3.0 (ранняя модель Yellow)
 nVidia GeForce 7800GS (поздняя модель Yellow)
 nVidia GeForce 7600GS (модель RED)
 HDD: 40 Gb
 Звук: 64 channel, 5.1 SP-DIF выход
 LAN: встроенная сетевая карта 10/100/1000 BASE-TX, JVS I/O коннектор
 I/O: 2ch 1ch 232 422 
 четыре USB порта 
 поддержка HDTV
 Операционная система: MontaVista Linux (модели Yellow и RED), Windows XP Embedded (модель Blue)

Список игр Lindbergh

Выпущенные 
 After Burner Climax (2006) 
 Ami-Gyo (2005)
 Ghost Squad Evolution (2007)
 Harley Davidson: King of the Road (2008) 
  Hummer (2008)
 Initial D Arcade Stage 4 (2007) 
 Initial D Arcade Stage 4 Kai (2008)
 Initial D Arcade Stage 4 Limited (2008)
 Initial D Arcade Stage 5 (2009)
 Lets Go Jungle (2006)
 Lets Go Jungle Special (2007) 
 Outrun 2 SP SDX (2006)
 Virtua Tennis 3 (Power Smash 3) (2006)
 Primevil Hunt (2008)
 Psy-Phi (2006) (прототип)
 R Tuned: Ultimate Street Racing (2008)
 Rambo (2008)
 Sega Race TV (2007)
 The House of the Dead 4 (2005) 
 The House of the Dead 4 Special (2006)
 The House of the Dead EX (2008)
 Virtua Fighter 5 (2006)
 Virtua Fighter 5 R (2008)
 Virtua Fighter 5 Version B 
 Virtua Fighter 5 Version C 
 Virtua Fighter 5 Version D 
 2 Spicy (2007)
 Virtua Fighter 5 Final Showdown (2010)
 MJ4 Evolution (2011)

См. также 
 Sega

Ссылки 
 Lindbergh Service Manual

Примечания 

Аркадные системы